Menuas - vierde koning van Urartu
 Menoua - departement in Kameroen